een Strafschop (voetbal) in de volksmond
 Frits Pengel, journalist
 Guus Pengel, een Surinaams-Nederlands schrijver
 Johan Adolf Pengel (1916-1970), politicus
 Standbeeld van Johan Adolf Pengel
 Johan Adolf Pengel International Airport, de nationale Surinaamse luchthaven
 Patrick Pengel, een Surinaams minister (2015-2019)